

Anno 
 609 o 609 a.C.

Codici 
 609 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Polino, in provincia di Terni

Matematica 
 609 (numero) (intero)